Заварыкин:
 Заварыкин, Иван Александрович (1916—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Заварыкин, Фёдор Николаевич (1835—1905) — русский врач, гистолог